

Patronymes homonymes 
 Adrian Hyland (1954-), écrivain australien, auteur de roman policier.
 Brian Hyland (1943-), chanteur américain.
 Diana Hyland (1936-1977) est une actrice américaine.
 Harry Hyland (1889-1969) est un joueur canadien.
 Ken Hyland (1951-) professeur de linguistique anglais.
 Nah'Shon Hyland (2000-), joueur américain de basket-ball.
 Richard Hyland est un joueur de rugby à XV américain. 
 Sarah Hyland (1990- ) est une actrice américaine.

Homonymie de patronyme